Бубенхајм може бити:

 Бубенхајм (Рајнахесен), општина у округу Мајнц-Бинген, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Бубенхајм (Палатинат), општина у округу Донерсберг, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.